F30, F 30 eller F-30 kan syfta på:

F30 – ICD-10 code för Mani (syndrom)
BMW F30 – en personbil tillverkad av BMW.
F 30 – en planerad svensk flygflottilj som aldrig blev aktiv, se Flygtransportflottiljen
Nissan Leopard F30 – en personbil från Nissan